est une série télévisée comique australienne créée par Tenika Smith et diffusée à partir du  sur 10 Shake.

En France, la série est diffusée à partir du  sur . Elle reste inédite dans les autres pays francophones.

Synopsis 
Le jour de ses 14 ans, Taylor reçoit un coffre de la part de son oncle Charlie disparu cinq ans plus tôt. Taylor et ses amis doivent cependant l'ouvrir avant que son contenu ne soit détruit.

Distribution

Voix originales 
  : Taylor Young
 Noah Akhigbe : Nori Harlow
 Inessa Tan : Meesha Rai
 Ryan Yeates : Ellis Grouch
 Izellah Connelly : Lila Gray
 Kimberley Joseph : Emily Young
 Craig Horner : Sunny Gray
 Monette Lee : Gillian Rai
  : Racquel Newman
 Lucas Linehan : Charlie

Production

Développement 
La série en vingt épisodes a été tournée sur la Gold Coast et à Port Douglas dans le Queensland en 2021.

Fiche technique 

 Titre : 
 Réalisation : Tenika Smith
 Scénario : Matthew Cooke, Michael Ford, Vincent Lund
 Musique : Richard Pleasance
 Direction artistique : Daniella Rigby, Joseph Tiernan
 Décors : Joseph Tiernan
 Costumes : Lucinda McGuigan
 Photographie : Andrew Conder
 Son : Rod Conder, Sam Lowe
 Casting : Tom McSweeney, David Newman
 Production : Hugh Baldwin, Warren Clarke, Matthew Cooke, Michael Ford, Vincent Lund
 Sociétés de production : FremantleMedia Australia
 Sociétés de distribution :
 Pays d'origine : 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur - HDTV - 16/9 - Dolby Digital 5.1
 Genre : Série télévisée, Aventure, Comédie
 Nombre de saisons : 1
 Nombre d'épisodes : 20
 Durée : 22 minutes
 Dates de première diffusion :
 Australie : 
 France :

Épisodes

Saison 1 (2022)

Deuxième saison (2023) 
Une deuxième saison a été commandée en , prévue pour 2023.

Notes et références

Liens externes 

Série télévisée créée en 2022
Série télévisée australienne des années 2020
Série télévisée de Network 10
Série télévisée tournée en Australie